Šarlatán může být:
 člověk zabývající se pseudovědou, zejména léčitelstvím
 Šarlatán (opera) – opera Pavla Haase z roku 1938
 Šarlatán (film) – film režisérky Agnieszky Hollandové z roku 2020

Externí odkazy